James Moody může být:

 James Moody (skladatel) (1907–1995) – irský hudební skladatel
 James Moody (hudebník) (1925–2010) – americký saxofonista
 James Paul Moody (1887–1912) – palubní důstojník na Titanicu
 James M. Moody (1858–1903) – americký politik